Каффир:
 Немусльманин в исламе, см. кафир.
 Каффир-лайм.